Real Sanidad é um clube de futebol da Guiné Equatorial. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol da Guiné Equatorial